Губенка — название рек в России:

 Губенка (приток Ая) — в Челябинской области.
 Губенка (приток Куньи) — в Тверской и Псковской областях.
 Губенка (приток Луги) — в Ленинградской области.